La Serie A 1997-98 fue la edición número 76 de la Lega Basket Serie A, la máxima competición de baloncesto de Italia. La temporada regular comenzó el 21 de septiembre de 1997. Los doce mejor clasificados accederían a los playoffs, con los cuatro primeros pasando directamente a cuartos de final, mientras que el Scavolini Pesaro y el Viola Reggio Calabria descendería a la Serie A2.

El campeón sería por decimocuarta vez en su historia el Kinder Bologna tras derrotar en la final al Teamsystem Bologna en cinco partidos.

Temporada regular

Clasificación 

Leyenda:
      Campeón de Italia.
      Accede al playoff por el título.
      Desciende a Serie A2
  Vencedor del campeonato italiano
  Vencedor de la Supercopa de Italia
  Vencedor de la Copa de Italia
  Vencedor de la Euroliga

Playoffs

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial de Lega Basket
 Temporada 1997-98 en eurobasket.com
 Lega Serie A - 1997-98 Standings and Stats

1998
Baloncesto en 1997
Baloncesto en 1998